12-цилиндровый V-образный двигатель Майбах HL-210 Р-30 — производился во времена нацистской Германии примерно с 1939 по 1943 год. Устанавливался на первых Тиграх и Пантерах и на остальных танках на их базе.

При частоте оборотов вала 3000 об/мин двигатель способен развивать 650 л.с

Конструкция 
Для немецких танков «Тигр» и «Пантера» фирмой Майбах был создан новый специально танковый двигатель мощностью 650 л. с.

В конструктивном отношении новый двигатель, почти повторяет двенадцатицилиндровую модель HL120 и отличается от неё увеличенным в два раза литражем и рядом второстепенных изменений, надобность в которых выяснилась, по видимому, в результате накопленного опыта боевой эксплуатации танков.

Основной особенностью нового двигателя является его исключительно высокая для данной размерности цилиндров и всасывания из атмосферы, литровая мощность. Благодаря этому, а также удачной общей компоновке, наружные габариты нового двигателя увеличились весьма незначительно по сравнению с наружными габаритами HL120.

Высокая литровая мощность нового двигателя достигнута за счёт увеличения диаметра впускного клапана до 60 % от диаметра цилиндра, за счёт установки четырёх карбюраторов Солекс TFF-2 (по одному карбюратору на каждые три цилиндра) степень сжатия повысилась до 7,5 и, наконец, средняя скорость поршня доведена до 16 м/с.

Для выпускных клапанов применено натриевое охлаждение, благодаря чему оказалось возможным работать, несмотря на увеличение степени сжатия, на стандартном бензине с октановым числом 74.

В связи с высокой форсировкой рабочего процесса, применена ещё более жёсткая чем у модели HL120, конструкция тунельного картера и обращено большое внимание на равномерность охлаждения отдельных цилиндров.

Для шатунного механизма применено центральное сочленение, получившееся достаточно жёстким, ввиду большой длины шатунных шеек.

Масляный фильтр — сетчатый (вместо фильтра типа Куно) с размером ячеек около 0.05 мм и сильно развитой фильтрующей поверхностью. Увеличены размеры инерционных масляных воздухоочистителей и улучшена их доступность для обслуживания. Для ограничения максимально возможных оборотов двигателя введён однорежимный, центробежный регулятор.

Очень большое внимание обращено на удобное и доступное для обслуживания расположение агрегатов двигателя. Одно магнето заменено двумя, по одному на каждый ряд цилиндров.

Двигатель монтируется в танк на двух точка с резиновыми амортизирующими подушками и с хорошо доступными крепёжными болтами. В связи с приспособленностью танков «Тигр» и «Пантера» к подводному хождению, радиаторы и вентиляторы их систем охлаждения вынесены в отдельные отсеки, изолированные от моторного отделения и заливаемые водой при преодолении глубоких бродов.

Вентиляторы приводятся во вращение от двигателя при помощи карданных валов. Для выключения вентиляторов при подводном хождении танка имеются управляемые фрикционные муфты. В зависимости от времени года или климатических условий число оборотов вентиляторов может меняться при помощи специальной двухступенчатой КПП. В связи с отсутствием принудительной циркуляции воздуха в моторном отделении, для охлаждения выхлопных коллекторов двигателя и обмоток динамо применён специальный обдув.

Дальнейшая модификация двигателя HL210 — HL230 применялась на танках «Пантера». Данный двигатель отличается от HL210 увеличенным на 10 % литражем.

Оценка двигателя 
Советские специалисты дали двигателю следующую оценку:«Не смотря на тщательную проработку конструкции, новый двигатель не является ещё окончательно доведённым и обладает рядом недостатков.

Одним из таких недостатков модели HL210 является частое пробивание слишком узких перемычек прокладки между соседними камерами сгорания.

…

На танках „Пантера“ неудовлетворительно работают бензонасосы фирмы Солекс и приводы вентиляторов, фрикционы которых заедают или сгорают. Помимо этого, высокая форсировка двигателей HL210 и HL230, по видимому, не прошла безнаказанно для их „резерва надёжности“ и известны случаи обрыва клапанов и прогара поршней на этих двигателях.

Общими особенностями немецких танковых двигателей является хорошая доступность агрегатов для обслуживания, безотказность запуска… исключительное внимание уделено достижению минимальных для данной мощности габаритов.»

Примечания 

Двигатели
Танковые двигатели